Седых, Владимир Николаевич (род. 5 июня 1935, Максимовка, Оренбургская область, СССР) советский и российский учёный в области структуры и динамики лесного покрова, ведущий научный сотрудник Институт леса имени В. Н. Сукачёва СО РАН, член Союза Писателей России.

Биография 
Родился в крестьянской семье в деревне Максимовка, Оренбургской области. Отец работал начальником дорожного районного отдела, погиб на фронте в первые дни войны. Окончив школу В. Н. Седых поступил в Харьковский сельскохозяйственный институт. Его учили такие ныне классики лесоведения и лесоводства, как селекционер С. С. Пятницкий, типолог Д. В. Воробьев и зоолог В. Г. Аверин.

По окончании института работал в агролесомелиоративной экспедиции, которая базировалась в Ташкенте. Участвовал в изысканиях и составлении проектов полезащитных лесных полос в Голодной степи и в других районах Средней Азии. С 1959 по 1969 год в должности инженера-таксатора участвовал в проведении инвентаризации лесов бассейнов рек Конды, Северной Сосьвы, Казыма, Кульёгана в Тюменской области, Зеи и Гилюя в Амурской области, в отрогах хребта Танну-Ола и Западных Саян в Туве.

В 1974 году защитил кандидатскую диссертацию на тему «Динамика кедровых лесов среднетаежного Приобья» в Институте экологии растений и животных СО АН СССР под руководством профессора Г. В. Крылова. С 1975 г. работает в Институте леса им. В. Н. Сукачева Со РАН. НВ 1989 году защитил докторскую диссертацию на тему «Аэрокосмические методы мониторинга лесного покрова».

Научная деятельность 
В.Н. Седых исследовал различные линии естественного формирования кедровых лесов и впервые установил увеличение площади кедровников в результате смены пород. В своих работах он пишет о положительной роли огня в жизни леса, в поддержании устойчивости лесного покрова и сохранении биологического разнообразия. Предложенные В.Н. Седых концепции и методы использования аэрокосмических снимков на основе связей между рельефом, лесом и структурой изображений дают возможность оперативно оценивать состояние лесов и прогнозировать их дальнейшее развитие.

Исследуя воздействие нефтегазового комплекса на лесоболотные экосистемы Западной Сибири, В. Н. Седых установил, что механические повреждения лесоболотных территорий и образование техногенных форм рельефа активизируют процесс, способствующий формированию высокопродуктивных лесов и увеличение лесистости. На базе закономерностей образования лесов на техногенных нарушениях разрабатываются научные принципы и методы их восстановления, а также технологии лесной рекультивации в районах нефтегазового комплекса. Организованные В. Н. Седых экспериментальные и полевые исследования впервые доказали, что отходы при бурении нефтегазовых скважин, складируемые в шламовые амбары, не опасны для окружающей среды. Используя разработки В. Н. Седых, ОАО «Сургутнефтегаз» в течение 20 лет рекультивировали 3500 шламовых амбараов.

Участвовал в работе научных лесных экспедиций в США — на Аляске, в районе Великих озер, в горах Аппалачи. По приглашению лесного факультета университета штата Кентукки, провел исследования лесов южной части гор Аппалачи и руководствуясь закономерностями естественного восстановления лесов на нарушенных землях, дал рекомендации по восстановлению лесов на горных отвалах.

Лично и в соавторстве В. Н. Седых опубликовал более 170 научных работ, в том числе 8 монографий.

Другие работы 
Совместно с киностудией "Пирамида" В.Н. Седых создал 5 документальных фильмов, посвященных экологическим проблемам Сибири.

Автор художественных книг "Таксаторы и Бичи" и "Таежные будни", рассказывающих о жизни в таежных экспедициях в 60-х годах 20-го века. Книги иллюстрированы фотографиями автора, которые он делал в течение экспедиций. Таежные фотографии В. Н. Седых опубликованы в книге Siberia In the Eyes of Russian Photographers (Сибирь глазами русских фотографов) американского историка фотографии Лии Бендавид-Вал.

Примечания

Основные публикации 
 Формирование кедровых лесов Приобья. Новосибирск: Наука. Сиб. отд-ние, 1979.

 Аэрокосмический мониторинг лесного покрова. Новосибирск: Наука. Сиб. отд-ние, 1991.

 Леса Западной Сибири и нефтегазовый комплекс. М.: Экология, 1996.

 Парадоксы в решении экологических проблем Западной Сибири. Новосибирск: Наука. Сиб. отд-ние, 2004.

 Лесообразовательный процесс. Красноярск, 2006.

 Леса юга гор Аппалачи. Новосибирск: Наука. Сиб. отд-ние, 2007.

 Леса и нефтегазовый комплекс. Новосибирск: Наука. Сиб. отд-ние, 2011.

 Динамика равнинных кедровых лесов Сибири. Новосибирск: Наука. Сиб. отд-ние, 2014.

Ссылки 
Биография на сайте Сибирского Лесного Журнала

Биография к 80-летию с дня рождения, изданная Сибирским Лесным Журналом

Биография и рассказы на сайте литературного журнала «Сибирские Огни»

Персоналии по алфавиту